

Турция 
 Дегирмендюзю - село във Вилает Агръ
 Дегирмендюзю - село във Вилает Чанаккале